Теорема о промежуточном значении (или Теоре́ма Больца́но — Коши́) утверждает, что если непрерывная функция, определённая на вещественном промежутке, принимает два значения, то она принимает и любое значение между ними.

Формулировка 
Пусть дана непрерывная функция на отрезке  Пусть также  и без ограничения общности предположим, что  Тогда для любого  существует  такое, что .

Следствия 
 (Теорема о нуле непрерывной функции.) Если функция непрерывна на некотором отрезке и на концах этого отрезка принимает значения противоположных знаков, то существует точка, в которой она равна нулю. Формально: пусть  и  Тогда  такое, что 
 В частности, любой многочлен нечётной степени имеет по меньшей мере один нуль.

Замечание 
 Иногда (в учебных курсах) утверждение для нуля называют первой теоремой Больцано — Коши, а общее утверждение — второй теоремой. На самом деле они эквивалентны.

Обобщение 
Теорема Больцано — Коши допускает обобщение на более общие топологические пространства. Всякая непрерывная функция , определенная на связном топологическом пространстве, принимающая какие-либо два значения, принимает и любое лежащее между ними. Формальная запись: пусть дано связное топологическое пространство  и функция  Пусть  и  Тогда
 
В такой формулировке теорема является частным случаем теоремы о том, что образ связного множества при непрерывном отображении связен.

История 
Теорема была сформулирована независимо Больцано в 1817 и Коши в 1821.

См. также 
 Теорема Вейерштрасса
 Свойство Дарбу

Примечания

Литература 
 

Общая топология
Промежуточном значении